Richard Hamilton (acteur) (1920-2004), een Amerikaanse acteur
 Richard Hamilton (kunstenaar) (1922-2011), een Britse popartkunstenaar
 Richard Hamilton (basketballer) (1978), een Amerikaanse basketballer
 Richard Hamilton (bokser) (1967), een Jamaicaanse bokser
 Richard S. Hamilton (1943), een Amerikaanse wiskundige
 Richard Hamilton (roeier) (1973), Engels roeier en roeicoach